Натуральне число 1211
 1211 рік до нашої ери
 1211 рік нашої ери